Skalamanda ist eine 1999 gegründete Ska-Band aus dem fränkischen Hammelburg.

Bandgeschichte 

Als die Band 1999 gegründet wird, hat sie lediglich drei Mitglieder: Stefan Heilmann, Christian Thannheuser und Timo Frank. Bald verstärkt sie sich jedoch mit Thilo Vierheilig, der zum Sänger der Band wird, und der Saxophonistin Caro Fröhlich. Gemeinsam nehmen sie eine Single mit dem Titel à la Ska auf.

Im folgenden Jahr kommen drei weitere Bandmitglieder dazu: Sascha Turtschany, Markus Weis und Christoph Emmerth, mit denen sie 2001 eine weitere Single aufnehmen (Ska Fiction).

Im Laufe der Zeit steigen zwei Bandmitglieder aus, für die zwei neue kommen. 2002 kommt es dann zur Veröffentlichung ihres Debütalbums "be shaky".

Die achtköpfige Band tritt auf Konzerten in ganz Deutschland auf und spielte dabei u. a. mit The Selecter und Skaos. Der schwungvolle Musikstil der Band richtet sich an klassischem Ska aus.

Bandbesetzung 

Thilo Vierheilig – Gesang (seit 1999)
Sascha Turtschany – Gitarre (seit 2000)
Markus Weis – Keyboard (seit 2000)
Timo Frank – Bass (seit Gründung)
Christian Thannheuser – Schlagzeug (seit Gründung)
Christian Schäfer – Perkussion und Gesang (seit 2004)
Daniela Klopf – Trompete (seit 2002)
Christoph Emmerth – Posaune (seit 2000)

Ehemalige Mitglieder 

Stefan Heilmann – Keyboard und Trompete (Gründung bis 2001)
Caro Fröhlich – Saxophon (1999 bis 2001)

Diskographie

Singles 

1999: à la Ska
2001: Ska Fiction

Alben 

2002: be shaky
2007: 210

Weblinks 

 Interview mit Skalamanda 2001
 Interview mit Skalamanda 2007
 Partnerband

Skaband
Deutsche Band